

Pessoas
Ian Murdock
Mike Murdock
Gareth Murdock

Localidades

Murdock (Nebraska)
Murdock (Minnesota)

Outros
Matt Murdock

Desambiguação